Tolna kan syfta på följande:
 Tolna, stad i Ungern
 Tolna (provins), provins i Ungern
 Tolna (djur), ett släkte fjärilar
 Tolna, North Dakota, ort i USA